Натуральне число 1627
 1627 рік до нашої ери
 1627 рік нашої ери